Субраманьян Чандрасека́р (, , ; 19 октября 1910, Лахор, Британская Индия, ныне Пакистан — 21 августа 1995, Чикаго, США) — американский астрофизик и физик-теоретик индийского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике (1983). 

Член Лондонского королевского общества (1944), Национальной академии наук США (1955), а также ряда академий наук и научных обществ, в том числе Индийской академии наук.

Биография 

Чандрасекар, по национальности тамил, родился в Лахоре, где его отец работал помощником аудитора железных дорог северо-запада Британской Индии. С восьми лет жил в Мадрасе. Племянник по отцовской линии известного физика, лауреата Нобелевской премии по физике 1930 года, Чандрасекара Венката Рамана.

Первоначально учился на дому до 12-летнего возраста, а затем в 1922—1925 годах посещал старшую школу в Трипликане (Мадрас). В 1930 году окончил Президентский колледж Мадрасского университета, получив степень бакалавра физики. Там же, вдохновлённый лекцией Арнольда Зоммерфельда и личным общением с немецким учёным, представил свою первую научную работу — «Эффект Комптона и Новая статистика» — в «Трудах» британского Королевского общества в 1929 году (в 18-летнем возрасте он вёл работу над 5 статьями одновременно). Помимо Зоммерфельда, ещё в Индии сумел пообщаться с Вернером Гейзенбергом, получил поддержку Мегнада Сахи и поддерживал переписку с Ральфом Фаулером. Поддерживал борьбу за независимость Индии, стал поклонником Джавахарлала Неру и посещал митинги (за что был оштрафован).

Благодаря стипендии Правительства Индии продолжил обучение в Тринити-колледже Кембриджского университета, где его научным руководителем был Ральф Фаулер. Он также занимался у Эдуарда Артура Милна. Лето 1931 года провёл в институте Макса Борна в Гёттингене. По совету Поля Дирака, который некоторое время замещал Фаулера в качестве руководителя, Чандрасекар год проучился в  в Копенгагене, где встречался с Нильсом Бором. В конце 1935 года случился печально известный инцидент на заседании Королевского астрономического общества в Лондоне, когда Артур Эддингтон в своём ответе публично высмеял выступление Чандрасекара, изложившего свои идеи и расчёты о возможности коллапсирования звёзд в белые карлики.

В 1933—1937 годах работал в Кембриджском университете, с 1937 года — в Йеркской обсерватории и преподавал в Чикагском университете, США (с 1942 в должности профессора). В годы Второй мировой войны принимал участие в работах, проводившихся в рамках Манхэттенского проекта.

В 1952—1971 годах возглавлял редакцию журнала «Astrophysical Journal». В 1983 году награждён Нобелевской премией по физике «За теоретические исследования физических процессов, играющих важную роль в строении и эволюции звёзд» (наряду с Уильямом Альфредом Фаулером).

Научная деятельность 
Основные работы посвящены гидродинамике, теории эволюции и внутреннего строения звёзд, звёздных атмосфер, звёздной динамики, теории чёрных дыр, стохастическим процессам.

В 1931—1932 годах опубликовал первые статьи, посвящённые строению белых карликов. На основе анализа условий механического равновесия доказал существование предельной массы у белых карликов («предел Чандрасекара»). Звёзды, масса которых превышает предел Чандрасекара, минуют стадию белого карлика, продолжают сжиматься и сбрасывают газовую оболочку с образованием нейтронной звезды. Позднее создал полную теорию эволюции и внутреннего строения массивных звёзд. В 1942 году совместно с Марио Шёнбергом определил предел для изотермического ядра звезды, при превышении которого термоядерные реакции начинают идти в сферическом слое вне ядра звезды («предел Шёнберга — Чандрасекара»). Данные представления легли в основу моделей строения красных гигантов. Выдающимся результатом Чандрасекара в области черных дыр и квантовой теории полей, было разделение переменных в уравнении Дирака, описывающем электроны и фермионы, вообще, в пространстве- времени Керра вращающейся черной дыры.

Проанализировал процессы переноса излучения в звёздных атмосферах, предложил ряд методов для решения уравнений, используемых для описания этих процессов. На основе классической механики создал теорию звёздной динамики. Разработал математический аппарат теории возмущений чёрных дыр и использовал его для проверки устойчивости данных объектов.

В области гидродинамики рассмотрел процессы конвекции, в том числе в присутствии магнитного поля. Предложил вириальный метод решения задач гидродинамики и использовал его для анализа равновесия и устойчивости вращающейся гравитирующей жидкости.

В честь Чандрасекара названа орбитальная обсерватория «Чандра» («Chandra»).

Награды 

 Гиббсовская лекция (1946)
 Премия Генри Норриса Рассела (1949)
 Медаль Кэтрин Брюс (1952)
 Золотая медаль Королевского астрономического общества (1953)
 Премия Румфорда (1957)
 Мемориальные лекции Вейцмана (1960)
 Королевская медаль (1962)
 Силлимановская лекция (1962)
 Национальная научная медаль США (1966)
 Падма Вибхушан (1968)
 Премия памяти Рихтмайера (1969)
 Медаль Г. Дрэпера (1971)
 Премия Дэнни Хайнемана в области математической физики (1974)
 Лекция Карла Янского (1978)
 Премия Томалла (1981)
 Нобелевская премия по физике (1983)
 Медаль Копли (1984)
 Vainu Bappu Memorial Award, Индийская национальная академия наук, первый удостоенный (1985)
 Медаль Карла Шварцшильда (1986)
 Премия Гумбольдта 
 Премия Марселя Гроссмана (1994)

Избранная библиография

Монографии 
 С. Чандрасекхар. Стохастические проблемы в физике и астрономии. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1947.
 С. Чандрасекхар. Принципы звездной динамики. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1948.
 С. Чандрасекхар. Введение в учение о строении звезд. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1950.
 С. Чандрасекхар. Перенос лучистой энергии. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1953.
 S. Chandrasekhar. Hydrodynamic and Hydromagnetic stability. — 1961.
 С. Чандрасекхар. Эллипсоидальные фигуры равновесия. — М.: Мир, 1973.
 С. Чандрасекар. Математическая теория черных дыр. — В 2-х частях. — М.: Мир, 1986.

Некоторые статьи

См. также 
 Число Чандрасекара

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Black holes and relativistic stars (Chandrasekhar memorial conference proceedings) / Wald R.M. (ed.) — Chicago, 1998.

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета
 Левин А. Жизнь за пределом Чандрасекара // Элементы.ру

Физики Индии
Физики США
Физики по алфавиту
Физики XX века
Астрофизики Великобритании
Астрофизики США
Астрономы по алфавиту
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Выпускники Кембриджского университета
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты Нобелевской премии из Индии
Члены Национальной академии наук США
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Награждённые медалью Генри Дрейпера
Почётные доктора Северо-Западного университета
Почётные доктора Университета Конкордия
Награждённые медалью Копли
Награждённые медалью Кэтрин Брюс
Награждённые Королевской медалью
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области математической физики
Награждённые Национальной медалью науки США
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Лауреаты премии Румфорда
Лауреаты премии Гумбольдта
Главные редакторы The Astrophysical Journal
Награждённые медалью Мариана Смолуховского